

Bułgaria 
 Sydiewo – wieś w obwodzie Burgas
 Sydiewo – wieś w obwodzie Sliwen